Partito Social-Liberale (Sociaal-Liberale Partij) – partito politico belga
Partito Social-Liberale (Partido Social Liberal) – partito politico brasiliano
Partito Social-Liberale (Partidul Social Liberal) – partito politico moldavo
Partito Social-Liberale (Socialna Liberalna Stranka) – partito politico sloveno
Partito Social-Liberale (Parti social-libéral) – partito politico tunisino
Partito Social-Liberale Croato (Hrvatska socijalno-liberalna stranka) – partito politico croato